Malou est un nom propre qui peut désigner :

Nom

Prénom 
 Malou est un prénom celte d'origine masculine, qui tend à devenir mixte. Peu usité, il est fêté le 15 novembre.
 Malou peut être aussi un diminutif de .
 Malou (Malu) est aussi un prénom berbère.

Il présente des variantes que sont : Maloup, Maclou, Mahou, Maleaume et .

Patronyme 
 Jean-Baptiste Malou (1809-1864), prêtre belge, évêque de Bruges ; 
 Jules Malou (1810-1886), homme politique belge.

Saints chrétiens 
 Malou () ou Malulfe, évêque de Senlis ; fêté le 4 mai. 
 Malou ( ?), prêtre à Hautvillers en Champagne ; fêté le 20 décembre.

Toponyme 
 Malou, la localité située dans le département de Mané au Burkina Faso

Divers 
 Malou, une série télévisée brésilienne ;
 Le château Malou, édifice néoclassique de la commune belge de Woluwe-Saint-Lambert.

Références